Aleksandr Ogorodnikov (1967) – pallanuotista russo
 Olena Ohorodnikova (1981) – ex cestista ucraina
 Valerij Ogorodnikov – regista russo